Niemcy:
 Karbach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Main-Spessart
 Karbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Karbach – rzeka, dopływ Menu

Osoby:
 Rolf Karbach – niemiecki polityk